L'aérodrome de Nouna est un aéroport situé à Nouna, dans le département de Nouna dans la province de Kossi au Burkina Faso.

Notes et références 

Nouna